

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2008 viene acquistato dal .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Renova: 2009-2010

 
Renova: 2011-2012

Collegamenti esterni